Изборник Святослава — две древнерусские рукописи XI века:

 Изборник Святослава 1073 года
 Изборник 1076 года